Појам Немачка револуција може да се односи на:
 Немачка револуција 1848—1849.,
 Немачка револуција 1918—1919.,